Неме́цкое кла́дбище () — ряд исторических некрополей.

  — некрополь в Колоние, в Федеративных Штатах Микронезии.
  — некрополь в Лиссабоне, Португалия.
 Немецкое кладбище (Москва) — некрополь в Москве, Россия.
  — некрополь в Ханау, Германия.